Па́вел Ю́дин: 
 Юдин, Павел Капитонович (1922—2000) — связист, Герой Советского Союза.
 Юдин, Павел Львович (1864—1928) — историк-архивист, хорунжий Оренбургского казачьего войска.
 Юдин, Павел Михайлович (1798—1852) — соученик А. С. Пушкина по Царскосельскому Лицею, чиновник Министерства иностранных дел.
 Юдин, Павел Фёдорович (1899—1968) — советский философ, дипломат и общественный деятель.